O Nizwa Club é um clube de futebol omani com sede em Nizua.

História 
A equipe compete no Campeonato Omani de Futebol..

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol de Omã
Nizua